Шлиман (, ) — фамилия. Известные носители:

 Шлиман, Агамемнон (1878—1954) — греческий дипломат, сын Генриха и Софии Шлиман.
 Шлиман, Адольф (1817—1872) — немецкий юрист, двоюродный брат Генриха Шлимана.
 Шлиман, Генрих (1822—1890) — немецкий предприниматель и археолог-любитель.
 Шлиман, Кристиан (род. 1962) — немецкий хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 Шлиман, София (1852—1932) — жена Генриха Шлимана.